Анатолий Васильевич Маргелов (1938—2008, Таганрог) — советский российский учёный, доктор технических наук, Заслуженный изобретатель РСФСР. Сын В.Ф. Маргелова.

Биография 
Родился 24 июля 1938 года в семье военного, будущего Героя Советского Союза, командующего Воздушно-десантными войсками СССР В. Ф. Маргелова; мать — педагог, Феодосия Ефремовна Маргелова.

В 1954 году окончил с серебряной медалью таганрогскую среднюю школу № 2 им. А. П. Чехова, в 1959 году — Таганрогский радиотехнический институт.

С 1962 года работал в Таганрогском НИИ связи. Соавтор 220 изобретений.

Умер 6 мая 2008 года. Похоронен на Николаевском кладбище в городе Таганроге.

Источники 

Выпускники школы № 2 им. А. П. Чехова